Тронві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на схід від Парижа, 20 км на захід від Меца, 50 км на північний захід від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 79 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 209,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Тронвіль на сайті французького Національного інституту географії
 Тронвіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тронвіль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тронвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тронвіль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель